{{Infobox TV-program
| titel              = Power Rangers in Space
| bild               = 
| bildtext           = 
| färg_titel         = 
| textfärg_titel     = 
| färg_rubrik        = 
| textfärg_rubrik    = 
| originaltitel      = 
| genre              = ActionÄventyrScience fiction
| skapad av          = Haim SabanShuki Levy
| programledare      = 
| lagledare          = 
| domare             = 
| skådespelare       = Tracy Lynn CruzPatricia Ja LeeChristopher Khayman LeeJustin NimmoRoger VelascoSelwyn WardMelody PerkinsPaul SchrierJason Narvy
| kommentator        = 
| berättarröst       = 
| musik              = Shuki LevyKussa Mahchi
| avsnitt            = 43
| speltid            = 30 minuter
| säsonger           = 1
| land               = 
| språk              = Engelska
| bolag              = 
| exekutiv producent = Jonathan Tzachor
| producent          = Jonathan Tzachor
| plats              = 
| originalkanal      = Fox (Fox Kids)
| år                 = 6 februari-21 november 1998
| bildformat         = 480i (SDTV)
| ljudformat         = 
| status             = 
| föregångare        = Power Rangers Turbo
| uppföljare         = 'Power Rangers Lost Galaxy| relaterade         = 
| hemsida            = 
| imdb               =
| sfdb               =
}}Power Rangers in Space är den femte versionen av Power Rangers.

Precis som övriga versioner av Power Rangers, är Power Rangers in Space baserat på  japanska Super Sentai; denna gång Denji Sentai Megaranger''.

Avsnitt

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Power Rangers in Space - Bandai America

TV-seriestarter 1998
TV-serieavslutningar 1998
Engelskspråkiga TV-serier
Power Rangers
Amerikanska science fiction-TV-serier
Rymdäventyrs-TV-serier
Amerikanska TV-serier från 1990-talet